Ce binôme est synonyme de deux amphibiens :

Hyla marmorata (Laurenti, 1768) est synonyme de Dendropsophus marmoratus (Laurenti, 1768)
Hyla marmorata Burmeister, 1856 nec Laurenti, 1768 est synonyme de Dendropsophus seniculus (Cope, 1868)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Hylinae